Pero puede referirse a:
Pero, género de polilla.
Pero, municipio italiano.
Pero, un personaje de la mitología griega, hija de Neleo y esposa de Biante.
Idioma pero, una de las lenguas chádicas occidentales.